Algarrobo – gmina w Hiszpanii
 Algarrobo – miasto w Chile
 Algarrobo – miasto w Kolumbii
 Algarrobo – formacja roślinna z Ameryki Południowej (niskie, suche lasy)
 Algarrobo – zbiorcza nazwa drewna różnych gatunków jadłoszyna Prosopis
 Algarrobo – meteoryt